Risso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Risso
 Joseph Antoine Risso